A 2019-es német labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: 2019 DFL-Supercup) 2019. augusztus 3-án került megrendezésre Dortmund városában, a Signal Iduna Parkban. A találkozón a 2019-es bajnok és kupagyőztes FC Bayern München a 2019-es bajnoki ezüstérmes Borussia Dortmund lépett pályára. A Borussia Dortmund öt év elteltével nyerte meg újra a trófeát, összességében hatodik Szuperkupa-győzelmüket aratva. A mérkőzés legjobbjának Jadon Sanchót választották.

Mérkőzés adatok

Jegyzetek

Németország labdarúgása
Nemetszuperkupa
FC Bayern München